Worcester [] ist der Name folgender Orte:

in Antarktika:
 Worcester Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Worcester Summit, Berggipfel im Queen Elizabeth Land

in Großbritannien:
 Worcester in England 
 Worcester (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Worcestershire, eine Grafschaft (County) in England

in Südafrika:
 Worcester (Südafrika)

in den USA:
 Worcester (Massachusetts)
 Worcester (New York)
 Worcester (Vermont)
 Worcester (Wisconsin), im Price County
 Worcester (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Worcester County (Maryland)
 Worcester County (Massachusetts)
 Marquette (Michigan), früher Worcester

auf dem Mars:
 Worcester (Marskrater)

Worcester ist der Familienname folgender Personen:
 Dean Conant Worcester (1866–1924), US-amerikanischer Zoologe auf den Philippinen
 Samuel T. Worcester (1804–1882), US-amerikanischer Politiker

Worcester ist der Name folgender Schiffe:
 Worcester-Klasse (1769), eine Klasse von Linienschiffen der britischen Marine
 Worcester-Klasse (1947), eine Klasse Leichter Kreuzer der US-Marine
 USS Worcester, erstes Schiff dieser Klasse

Siehe auch:

 Worcestershiresauce
 Worcester Academy
 Wooster
 Wigorniensis